Hearts of Oak bezeichnet

einen ghanaischen Fußballverein, siehe Hearts of Oak SC
ein Album der US-amerikanischen Band Ted Leo and the Pharmacists, siehe Hearts of Oak (Album)
den offiziellen Marsch der Royal Navy, siehe Heart of Oak
eine irische bäuerliche Protestbewegung in Ulster, siehe Hearts of Oak (Irland)